

Miejscowości

Niemcy 
 Welle – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Harburg

Polska 
Dawna nazwa rzeki:
 Wel

Inne 
 Deutsche Welle
 Neue Deutsche Welle
 Welle: Erdball

Zobacz też 
 Wellen